Владимир Бережинский:* Бережинский, Владимир Александрович (1964—2007), писатель-фантаст, ролевик.
 Бережинский, Владимир Израилевич (род. 1939) — советский горный инженер. Примечания